Шеэри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Западный Седан. Округ коммуны — Седан.

Код INSEE коммуны — 08114.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 85 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 19 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 137 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 95 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 60 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 63,2 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 60 активных работали 54 человека (31 мужчина и 23 женщины), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 35 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1981 года.
 Церковь Сен-Кристоф.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны